Суперкубок Аргентины 2013 () — 2-й розыгрыш Суперкубка Аргентины, в котором встречались чемпион страны сезона 2012/2013 «Велес Сарсфилд» и обладатель Кубка Аргентины 2012/13 «Арсенал» из Саранди. Встреча состоялась 31 января 2014 года на нейтральном поле в Ла-Пунте, на стадионе Хуан Хильберто Фунес.

Матч

Ссылки 
 Суперкубок Аргентины 2013 на сайте futbolparatodos.com.ar

2013
Матчи ФК «Велес Сарсфилд»
Матчи ФК «Арсенал» Саранди
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2014 году
События 31 января
Январь 2014 года